Серебростронций — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
серебра и стронция
с формулой SrAg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Серебростронций образует кристаллы
,
структура типа борида железа
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре выше 680 °C.

Примечания